«Пиноккио» () — совместный американо-итальянский фильм Роберто Бениньи по книге Карло Коллоди, вышедший на экраны 11 октября 2002 года (премьера в Италии). 25 декабря изменённая версия вышла в прокат в США (оригинальная версия — 7 февраля 2003 года). В Европе в прокат фильм вышел в марте 2003 года.

Сюжет 
История о плотнике создавшем деревянную куклу, которая ожила. Он назвал её Пиноккио.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Роберто Бениньи
 Сценаристы: Роберто Бениньи, Винченцо Черами
 по роману Карло Коллоди (англ. перевод Брендана Доннисона)
 Композитор: Никола Пиовани
 Оператор: Данте Спинотти

Отзывы 
Фильм получил крайне негативные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes получил рейтинг 0 %.

Награды и номинации

Премии 
 2003 — премии Давида Донателло (David di Donatello Award) Данило Донати как лучшему художнику костюмов (Migliore Costumista) и лучшему художнику-постановщику.
 2003 — Серебряная лента Итальянского национального синдиката киножурналистов (Italian National Syndicate of Film Journalists) Никола Пиовани за лучшую музыку.
 2002 — Золотая малина за худшую мужскую роль Роберто Бениньи.

Номинации 
 2002 — Золотая малина за худший фильм года.
 2003 на премию Давида Донателло:
 Роберто Бениньи — как лучшего актёра;
 Данте Спинотти — за лучшую операторскую работу (Migliore Direttore della Fotografia);
 Никола Пиовани — за лучшую музыку (Migliore Musicista);
 Ким Росси Стюарт — за лучшее исполнение роли второго плана (Migliore Attore non Protagonista).
 2003 на Серебряную ленту Итальянского национального синдиката киножурналистов:
 за лучшую продюсерсую работу (Migliore Produttore);
 Ким Росси Стюарт — за лучшее исполнение роли второго плана.

Ссылки 
 Копцев А. Злоключения Ёлкина (Рецензия на фильм Пиноккио / Pinocchio 2002) // Фильмоскоп. Ру (19 февраля 2004 г.) . — 28.08.2008 г.

Кинокомедии Италии
Фильмы Роберто Бениньи
Экранизации произведений Карло Коллоди
Фильмы о Пиноккио
Кинокомедии США
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2002 года
Семейные фильмы Италии
Фильмы Италии в жанре фэнтези
Семейные фильмы Германии
Семейные фильмы Франции
Семейные фильмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы Германии в жанре фэнтези
Фильмы Франции в жанре фэнтези
Фильмы на итальянском языке
Фильмы Италии 2002 года
Фильмы США 2002 года